Натаниэл Вилл (, МФА: ; родился 16 февраля 1989 года, Лелистад, провинция Флеволанд) — нидерландский футболист, выступающий на позиции правого защитника за клуб «Спакенбюрг». Ранее выступал за команды НЕК и «Де Графсхап».

Карьера 
Футбольную карьеру Натаниэл Вилл начинал в местной команде своего города в клубе «Лелистад '67», а в августе 2002 года юный защитник перебрался в футбольную школу амстердамского «Аякса». В конце апреля 2007 года Натаниэл заключил с клубом трёхлетний контракт. Выступая за резервную команду «Аякса» Вилл дважды, в сезонах 2007/08 и 2008/09, выигрывал чемпионат страны среди резервных команд.

Летом 2010 года Натаниэл стал игроком клуба НЕК из Неймегена, подписав с командой двухлетний контракт. В составе клуба он дебютировал 7 августа в матче Эредивизи против «Венло». В дебютном сезоне Вилл провёл 28 матчей в чемпионате и отметился одним голом (в игре с «Де Графсхап»), а также провёл одну игру в Кубке Нидерландов.

Статистика выступлений 
По состоянию на 18 декабря 2019 года

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «РоПС»
Игроки ФК «Спакенбюрг»